Gruschka ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gruschka (* 1950), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Apollon Apollonowitsch Gruschka (1870–1929), russischer Philologe
 Paul Gruschka (* 14. Juli 1958), deutscher Rechtsanwalt und Politiker

 Theodor Gruschka (1888–1967), tschechisch-israelischer Arzt